Иоиль Воскобойников (1742—1816) — наместник Киево-Печерской лавры, архимандрит Выдубицкого монастыря Русской православной церкви.

Биография

Воскобойников родился в 1742 году в городе Лохвица Полтавской губернии; сын казака. Образование получил в Киево-Могилянской духовной академии и по окончании в ней курса был учителем в Переяславской духовной семинарии. 

В 1774 году перешёл на должность главного корректора типографии Киево-Печерской лавры.

24 февраля 1776 году Воскобойников принял монашество с именем Иоиль; 16 марта 1779 года был рукоположён в иеромонаха. 

В Киево-Печерской лавре Иоиль Воскобойников состоял одновременно проповедником, казначеем, библиотекарем. Ему Лаврская библиотека обязана приведением в порядок и благоустройством. 26 января 1786 года отец Иоиль был назначен соборным иеромонахом. 

29 октября 1800 года Иоиль Воскобойников стал наместником  Киево-Печерской лавры. 

29 декабря 1804 года он был определён настоятелем в Киево-Выдубицкий Михайловский монастырь, с оставлением и в Лавре наместником. 

28 января 1805 года Иоиль Воскобойников был посвящён во архимандрита. 9 августа 1815 года, по собственному прошению, за старостью и слабости здоровья, был освобождён от настоятельства.

Иоиль Воскобойников скончался 11 сентября 1816 года.

Примечания

Литература 
 Архив Священного Синода. Дела: 1804 г., № 898; 1807 г., № 224; 1815 г., №№ 172, 351; 1816 г., № 326.
 ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 загальночерн., спр. 289, арк. 1-85; спр. 371, арк. 1—16; спр. 378, арк. 1-23.

Выпускники Киево-Могилянской академии
Преподаватели Переяславской духовной семинарии
Архимандриты Русской православной церкви
Библиотекари по алфавиту
Библиотекари Российской империи
Наместники Киево-Печерской лавры
Персоналии:Выдубицкий монастырь